Geelbuikhoningjager
 Gele dwerghoningjager
 Grijskinhoningjager
 Groene dwerghoningjager